La iconografía mochica representa en su mayoría temas relacionados con lo mítico y lo ritual.

Temas 
La “presentación”, es decir, la comparecencia ritual de un personaje importante es un tema muy presente en la cerámica mochica.

Los personajes que integran la "presentación" son:

 Sacerdote-guerrero con rayos que le salen de la cabeza y espalda acompañado casi siempre por un perro.
 Figura de pájaro antropomorfizado.
 Mujer con vestido largo y trenzas.
 Personaje que porta unos estandartes con bordes dentados que cuelgan de su espalda, así como una especie de bolsa con el borde decorado con discos.
 Prisionero desnudo maniatado y sangrante.
 Los que lo capturan, uno humano y el otro un felino antropomorfizado.

Otros elementos también utilizados en la presentación:

 Serpientes
 Un zorro, un pájaro o guerrero-felinos antropomorfizados.
 Panoplias de armas.
 Frutos ullucha.
....etc
Algunos de estos personajes son trabajados en la cerámica de forma aislada, pero se los asocia rápidamente con la temática de la "presentación". Ejemplos: el pájaro antropomorfizado, un prisionero desnudo maniatado y sangrante retenido por felinos, el perro que acompaña al sacerdote-guerrero, la mujer de las trenzas y vestido largo.

La caza del ciervo y del león marino son otros de los temas tratados en esta cerámica. En el 1° caso, la cacería la conduce la elite mochica. El 2° caso está asociado a la actividad chamánica. Se conciben como temas relacionados con rituales, de manera que tendrían un trasfondo religioso. 
La fuente en que se basa este artículo no considera que el tema de la cacería, ya sea del ciervo o del león marino, sea visto como un simple reflejo de una actividad cotidiana “profana”.

Arte erótico mochica 
El arte erótico mochica no muestra, según la fuente citada en la bibliografía, un proceso que conduzca a la fecundación y al nacimiento. Se trata de la representación de varias actitudes sexuales (ej:la felación, el coito anal, la masturbación, la caricia del busto y el beso). Se cree que estas representaciones tratan temas relacionados con rituales en un contexto religioso ceremonial. 
Ciertos datos históricos hacen pensar a Donnan (la fuente), pues se describen a los habitantes indígenas del Perú en momentos de contacto con los europeos, practicando la sodomía (sexo anal) y organizando ceremonias que implicaban orgías sexuales.

Simbología 
El arte mochica contiene en sí mismo un sistema simbólico que podría asemejarse al sistema simbólico de un lenguaje. Se puede reconocer un personaje de acuerdo a una combinación de rasgos que lo identifican como su ropa, su tamaño en la composición y las actividades que realiza. 
Existe un mensaje comprensible para el público a quien está dirigido, y aunque el estilo del artista difiera un poco, el mensaje llegaba de forma correcta.

La información a transmitir está limita por una serie de temas a tratar.
La simbólica de este arte siempre tiene una connotación religiosa.
Para comprender la interpretación de los personajes en este arte, y a fin de cuentas, su simbólica, se debe conocer el canon artístico mochica tema trabajado por C. Donnan en trabajo citado en la bibliografía.

Canon moche 
El cánon mochica hace referencia a las reglas o convenciones que los artistas de la cultura moche utilizaron en la iconografía de su cerámica la cual, en su mayoría, tenía función ritual (por ejemplo: muchas piezas formaban parte del ajuar funerario).

Los protagonistas de la iconografía mochica se reconocen y se interpretan de acuerdo a su tamaño, vestimenta, ubicación y otros elementos que lo conforman dentro del espacio compositivo

Dimensiones relativas 
En una escena con más de un personaje, como hombres y un ciervo o ciervos y perros la escala es relativamente igual a la escala natural. Las figuras antropomorfizadas mantienen la misma escala que la del hombre, las montañas, los árboles y casas se reducen a una escala relativa con relación a los otros objetos mostrados dentro de una sola representación. Si aparecen varios animales todos los que son de una misma especie aparecen del mismo tamaño; lo mismo pasa con las figuras humanas y las antropomorfizadas. Hay excepciones, como en las composiciones en espiral sobre vasos ornamentados con un dibujo de trazo donde la primera figura, en la base del cuerpo, es más pequeña que las otras a causa de la reducción del espacio. También la profundidad de campo puede verse afectada ya que para sugerirla se utilizan figuras más pequeñas en la parte superior de la escena. El tamaño de la figura puede variar de acuerdo a su rango.

Los órganos sexuales pueden exagerarse y el tamaño aumentado de manos y cabezas se generaliza en figuras humanas, seres antropomorfos y animales.

Distorsión 
Las figuras humanas y las antropomorfas: combinan la visión de perfil, frontal y área. No hay vistas oblicuas o de tres cuartos. El torso, el ojo y las manos se muestran de frente, los brazos, piernas, cabezas y pies de perfil. Hay que aclarar que las manos se distorsionan porque los dedos se estrechan a menudo y los dedos se exhiben hacia el espectador. El pulgar aparece en lo alto de la mano, por lo que parece que los personajes tuvieran 2 manos derechas o 2 izquierdas.

Los objetos: aquellos que son delgados se ven de frente (ej: adornos de la cabeza, nariz y orejas.

Los seres no humanos: se ven de perfil, pero el ojo y los bigotes de animales siempre se ven de frente. Algunos animales como el cangrejo, la raya, el pulpo, la araña y el ciempiés se ven de arriba más que de perfil para una mejor identificación. El cangrejo, la raya, el pulpo, la araña se antropomorfizan de forma no habitual.

Las plantas: se presentan de perfil excepto las flores acuáticas.

Perspectiva 
Se utiliza el emplazamiento de figuras pequeñas en la parte superior de la escena para sugerir que están muy alejadas. A menudo se encuentran escenas divididas en 2 franjas horizontales que contienen cada una un conjunto de figuras.

Jerarquía 
Las jerarquías altas de las figuras humanas y antropomorfizadas se simbolizan con atuendos elaborados sentados en plataformas o transportadas; estos personajes pueden estar acompañados por felinos vivos. Los individuos de inferior clase llevan atuendos sencillos, no tienen símbolos propios de rango y se muestran haciendo tareas domésticas. En un conjunto de personajes, el más importante es más grande que los demás, luego le siguen los guerreros apenas más pequeños, los sirvientes son más chicos que estos dos y los personajes del fondo son menores.

Dignidad: presente en las escenas de combate y de trato a los prisioneros, los enemigos vencidos pierden su dignidad al estar despojados de sus ropas, estar maniatados, con su narices sangrando y llevando una cuerda alrededor del cuello. Puede haber personajes que aunque estén representados así, no han perdido su jerarquía, por ejemplo pueden ser transportados en litera.

Bibliografía 
Donnan, C. "La Iconografía Mochica" Los Incas y el antiguo Perú. 3000 años de historia. Sociedad Estatal Quinto Centenario, Madrid.

Cultura moche
Moche